El Puig de Trom és un cim de 148,5 metres d'altitud del terme comunal rossellonès de Forques, a la Catalunya del Nord. És un puig poc aparent, ja que és quasi del tot conreat, situat a prop i al nord-oest del poble de Forques, a l'esquerra -nord- de la Galcerana.

Referències 

Trom, puig